

Persone 
 Alan Brandi (1987) – giocatore di calcio a 5 spagnolo naturalizzato argentino
 Alberto Brandi (1963) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Cesare Brandi (1906-1988) – storico e critico dell'arte, saggista e specialista nella teoria del restauro
 Cristian Brandi (1970) – allenatore di tennis ed ex tennista italiano
 Domenico Brandi – (1684-1736) – pittore italiano
 Ferruccio Brandi (1920-2014) è stato un generale italiano
 Francesco Brandi (1982) – attore e drammaturgo italiano
 Francesco Ferdinando Brandi, nato Francesco Brandi (1969) – drammaturgo e regista teatrale italiano
 Giacinto Brandi (1621-1691) – pittore italiano
 Jenő Brandi (1913-1980) – pallanuotista ungherese, olimpionico del 1936
 Karl Brandi (1868-1946) – storico tedesco
 Kristina Brandi (1977) – ex tennista portoricana
 Leo Brandi, nome d'arte di Carlo Todini (1894-1979) – attore caratterista e cantante italiano
 Lucio Mariano Brandi (1918-1998) – politico italiano
 Matilde Brandi (1969) – ballerina, showgirl e conduttrice televisiva italiana
 Nicola Brandi (1918-1940) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Piero Brandi (1939-2004) – pugile italiano
 Tom Brandi, ringname di Salvatore Sincere (1966) – ex wrestler statunitense
 Walter Brandi, nome d'arte di Walter Bigari (1928-1996) – attore e produttore cinematografico italiano

Pagine correlate 
 Brandy (disambigua)
 Brando